Der Begriff Volkswahl bezeichnet:

 allgemein eine Wahl durch die Bevölkerung eines Landes, siehe Direktwahl
 speziell eine Wahl zur Volkskammer der DDR, siehe Volkskammerwahl